«The Rox Box/Roxette 86-06» — сьома компіляція шведського гурту «Roxette». Випущена 2006 року.

Списки композицій

Сингли 
 «One Wish»
 «Reveal»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2006
Збірки Roxette
Англомовні музичні альбоми